Als Bitterlimonaden bezeichnet man Limonaden, denen Bitterstoffe wie Chinin zugesetzt wurden.

Die Zusammensetzung, insbesondere die Menge an dem sogenannten Aroma Chinin laut Lebensmittelkennzeichnung, ist dabei lebensmittelrechtlich geregelt. So schreibt das Österreichische Lebensmittelbuch (Codex Alimentarius Austriacus) vor, dass höchstens 85 mg Chinin (berechnet als Chinin) pro Liter zugesetzt werden dürfen. Wird in der Bezeichnung des Erzeugnisses der Ausdruck Tonic verwendet, so enthält dieses mindestens 15 mg Chinin. Auch in Deutschland beträgt die Höchstmenge in alkoholfreien Erfrischungsgetränken 85 mg/kg. Nach Untersuchungen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) enthält Tonic Water von den bitteren Erfrischungsgetränken die höchsten Chininmengen, die im Mittel bei 71 mg/l lagen. Der höchste ermittelte Wert betrug 75 mg/l. Deutlich weniger Chinin war mit 29 mg/l in Bitter Lemon und Bitter Orange nachweisbar.  

Zu den Bitterlimonaden zählen folgende Limonaden:
 Bitter Grapefruit
 Bitter Lemon
 Bitter Orange
 Ginger Ale (abhängig von seiner konkreten Zusammensetzung)
 Tonic Water

Einzelnachweise 

Erfrischungsgetränk